2 miejscowości w Polsce: 
 Szeperia – część wsi Częstkowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Szeperia – część wsi Pobłocie w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia